

Patronyme 

 Alphonse Trémeau de Rochebrune (1836-1912), botaniste, malacologiste et zoologiste français
 Amable de Brugier de Rochebrune, député aux États généraux de 1789
 Antoine de Rochebrune, vicaire de l'Opus Dei en France
 François de Rochebrune (1830-1871), militaire français
 Octave de Rochebrune (1824-1900), graveur, aquafortiste et collectionneur français

Toponyme 

 Rochebrune, commune française des Hautes-Alpes
 Rochebrune, commune française de la Drôme
 Rochebrune, un sommet en France, dans le massif du Beaufortain, au-dessus de Megève
 Château de Rochebrune, commune française d'Étagnac, en Charente.
 Pic de Rochebrune, montagne du massif du Queyras

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France